Anne steht für:
 Anne, weiblicher Vorname
 Anne (FFH-Gebiet), europäisches Schutzgebiet in Tartu, Estland
Siehe auch:
 Ane
 Ann
 Annen